

Persone
 Aranka Binder – (1966) – ex tiratrice a segno serba.
 Brad Binder (1995) – pilota motociclistico sudafricano
 Claudia Kristofics-Binder (1961) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio austriaca
 Darryn Binder (1998) – pilota motociclistico sudafricano, fratello minore di Brad
 Eando Binder – pseudonimo usato dai due fratelli scrittori Earl Andrew Binder (1904-1965) e Otto Oscar Binder (1911-1975)
 Franz Binder (1911-1989) – calciatore e allenatore di calcio austriaco, di ruolo attaccante
 Hans Binder (1948) – ex pilota di Formula 1 austriaco, zio di René Binder
 Herbert Binder (...–...) – calciatore svizzero, di ruolo difensore
 Margit Binder, coniugata Margit Fischer (1943) – designer austriaca con cittadinanza svedese
 Mike Binder (1958) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 René Binder (1992) – pilota automobilistico austriaco
 Sybille Binder (1895-1962) – attrice austriaca

Altro
 Binder – città e sottoprefettura del Ciad situata nel dipartimento di Mayo-Binder
 Dipartimento di Mayo-Binder – dipartimento del Ciad
 Distretto di Bindėr – distretto (sum) della provincia del Hėntij, in Mongolia